Жизнь на Марсе — возможность существования в настоящее время или же в прошлом жизни на Марсе.

Кино и телевидение 
 «Жизнь на Марсе» () — популярный британский телесериал производства BBC. Лауреат премий BAFTA и Эмми 2006, 2007 годов.
 «Жизнь на Марсе» () — американская адаптация сериала BBC о сыщике, живущем в XXI веке, который таинственным образом попадает в 1973 год.
 «Жизнь на Марсе» () — документальный фильм, 146 серия телевизионного сериала «Горизонт» (39 сезон, 14 эпизод).
 «Жизнь на Марсе 2» () — документальный фильм, 147 серия телевизионного сериала «Горизонт» (40 сезон 12 эпизод).
 «Жизнь на Марсе» () — документальный фильм, 26 эпизод телевизионного сериала «Реальность или фантастика».
 «Жизнь на Марсе» (кор: 라이프 온 마스) — южнокорейский телесериал 2018 года, адаптация британского телесериала «Life on Mars».

См. также 
 Life on Mars? — песня Дэвида Боуи